Сельское поселение Ильи́нское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Красногорского муниципального района Московской области.

Образовано в 2005 году в южной части района, на территории Ильинского, Воронковского и Петрово-Дальневского сельских округов.

Административный центр — село Ильинское.

Глава поселения — Синицын Олег Алексеевич, избран 11 октября 2009 года. Председатель совета депутатов — Гущина Вера Борисовна.

География 
Площадь поселения — 7616 гектаров.

Население

Административное деление 
В состав муниципального образования входит 21 населённый пункт (7 посёлков, 4 села и 10 деревень):

Крупнейшие населенные пункты — посёлок Архангельское, посёлок Мечниково, село Петрово-Дальнее, посёлок Новый, посёлок Ильинское-Усово, посёлок Истра, посёлок дачного хозяйства Архангельское.

См. также 
 Рублёвка
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельского поселения

Ильинское
Ильинское
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году